Apparato – in anatomia, raggruppamento di organi che collaborano ad uno scopo comune e diversi sia per funzione che per struttura
Apparato critico – in filologia, sezione dell'edizione critica dedicata a documentare lo stato della tradizione di un testo
Apparato – in informatica ed elettronica termine generico per designare un'apparecchiatura

Altri progetti